Фер Плеј има више значења:
 Фер Плеј (Јужна Каролина)
 Фер Плеј (Мисури)